Бьянка: Путь к счастью () — первая немецкая теленовелла. Сериал выходил на центральном канале ZDF с 1 ноября 2004 года по 5 октября 2005 года. Кроме Германии сериал транслировался также в Австрии и Италии.

Производство сериала 
Особенность «Бьянки» в том, что сериал стал первой немецкой теленовеллой и первым немецким ежедневным сериалом продолжительностью 45 минут. Все выходящие до этого ежедневные «мыльные оперы» длились по 25 минут. Съёмки проходили по 12 часов в день, за одну неделю производилось по 5 серий.

Первоначально планировалось снять 200 серий. Однако, 18 марта 2005 года было принято решение в связи с положительными рейтингами сериала продлить его ещё на 24 серии. Последний съёмочный день состоялся 16 июля 2005 года, заключительная серия сериала вышла в эфир 5 октября 2005 года.

Благодаря успеху «Бьянки» также было решено снять спин-офф под названием «Юлия: Путь к счастью». Кроме того, в разных странах были сняты адаптации сериала, в том числе в США и в России. Российская адаптация «Бьянки» вышла в 2008—2009 годах на Первом канале под названием «Огонь любви».

Сюжет 
Главная героиня теленовеллы — 28-летняя Бьянка Бергер. По ложному обвинению в поджоге Бьянка много лет провела в тюрьме. После выхода из тюрьмы Бьянка поселилась у своей кузины Кати Нойбауэр. Вскоре Бьянка устраивается домработницей в поместье семьи Веллингхофф и влюбляется в Оливера — сына своих господ. Оливер также испытывает чувства к Бьянке, однако, из-за чувства долга он женится на своей беременной подруге Юдит…

В главных ролях 
 Таня Ведхорн — Бьянка Бергер
 Никола Ранзом — Катя Нойбауэр
 Патрик Фихте — Оливер Веллингхофф
 Кристоф Мори — Эдмунд Берингер
 Керстин Гетэ — Ариана Веллингхофф
 Надя Робинэ — Дениз Рихтер
 Биргит Видель Вайдингель — Бэрбель Краузе
 Петер Хладик — Александер Веллингхофф
 Джоана Шюмер — Марен Хайльман
 Уве Цербе — Георг Берингер
 Ютте-Мерле Бёрнзен — София Веллингхофф
 Эва Клемт — Тина Рюгер
 Андреас Хутцель — Матиас Рюгер
 Йоррес Риссе — Свен Хайзенберг
 Элизабет Суттерлюти — Юдит Симон-Веллингхофф
 Михаэль Ротшопф — Паскаль Веллингхофф
 Ральф Кречмар — Хайко Бергер

Примечания

Ссылки 
 

Мелодраматические телесериалы Германии
Телесериалы Германии 2004 года
Теленовеллы Германии
Телесериалы ZDF